Lepilemur samotny (Lepilemur fleuretae) – gatunek ssaka naczelnego z rodziny lepilemurowatych.

Budowa 
Głowa i tułów mierzą między 24 a 26 cm, ciało wieńczy ogon osiągający od 27 do 30 cm. Zwierzę waży około 0,8 kg. Czyni to lepilemura samotnego średniej wielkości przedstawicielem swego rodzaju.

Ubarwienie 
Sierść nad powiekami jest jaśniejsza, a porastające grzbietową stronę ciała futro jest przeważnie szare z pośrodkową niewyraźną pręgą rozpoczynającą się od czoła i sięgającą połowy grzbietu, na brzusznej zaś jaśniejsze szarobrązowe, z jasnym brązem po bokach brzucha. Bliższa część ogona ubarwiona jest czerwonoszaro, przechodząc w ciemniejszą szarość dystalnie. Proksymalna część kończyn porasta mieszanym futrem szarobrązowym.

Systematyka 
Gatunek opisali w 2006 Louis Jr., Engberg, Lei, Geng, Sommer, Randriamampionona, Randriamanana, Zaonarivelo, Andriantompohavana, Randria, Prosper, Ramaromilanto, Rakotoarisoa, Rooney & Brenneman. Jako miejsce typowe występowania podali oni Madagaskar, prowincję Toliary, Manangotry, Park Narodowy Andohahela, wskazując współrzędne geograficzne 46°51′E i 24°45′S. Późniejsi autorzy zwrócili jednak uwagę, że gatunki opisane przez Louisa et al w 2006 wyodrębnione zostały na podstawie różnic genetycznych i pozostają allopatryczne, co nakazuje traktować propozycję rzeczonych autorów ostrożnie.

Nie wyróżnia się podgatunków.

W 2017 Lei et al. opublikowali analizę filogenetyczną, w której zbadano mtDNA 26 gatunków lepilemurów, potwierdzając monofiletyzm 25 linii i wykrywając klad Lepilemur mittermeieri + Lepilemur dorsalis. W efekcie uzyskano następują drzewo (uproszczono):

Tryb życia 
Zwierzę prowadzi samotny, nocny tryb życia. Zagęszczenie wynosi 7,4 osobnika/km² we wspomnianym parku narodowym i 81,0 na km² w dolinie Ampasy na terenie Tsitongambarika. Samica zajmuje terytorium o powierzchni 2,59-5,28 ha, zaś samiec 7,85-7,89 ha. Długość pokolenia szacuje IUCN na 4,48 lat. Rozród poligyniczny.

Rozmieszczenie geograficzne 
Lepilemur samotny, jak wszyscy przedstawiciele jego rodziny, jest endemitem Madagaskaru. Zamieszkuje południowo-wschodnią część wyspy, ograniczając się do Parku Narodowego Andohahela, w parceli Manangotry pomiędzy rzekami Manampanihy na północy i Mandrare na zachodzie. Schwitzer et al. (2013)v wskazują jednak na kolejność dalszych badań celem dokładniejszego określenia granic zasięgu gatunku, zwłaszcza na północy. Autorzy późniejszych prac podają też obszar chroniony Tsitongambarika. Powierzchnię IUCN ocenia na 2532 km², z czego zwierzę zajmuje rzeczywiście 500-1552 km². IUCN zaznacza fragmentację zasięgu.

Ekologia 
Siedliskiem gatunku są nizinne lasy deszczowe, wśród którym lemur wiedzie nadrzewny tryb życia. Pożywienie stanowią w większości liście, konsumuje on również kwiaty i owoce, stanowiące 35% jego diety. Skład gatunkowy diety obejmuje Albizia spp., Brochoneura acuminata, Cynometra spp., Humbertia madagascariensis, Syzigium spp., Uapaca thouarsii.

Podobne siedlisko zamieszkuje awahi samotny. Oba gatunki zajmują nisze różniące się głównie czasem aktywności. O ile szczyt aktywności awahi przypada na zmierzch, lepilemur samotny aktywny jest raczej w środku nocy. Wiedzie samotne, nocne życie, unikając światła księżyca, co też odróżnia go od awahi. Zróżnicowanie takie może redukować konkurencję między gatunkami, zmniejszając też zagrożenie ze strony drapieżników i sprzyjając zdobywaniu pokarmu.

Zagrożenia i ochrona 
Całkowita liczebność gatunku nie jest znana, wiadomo jednak, że się obniża.

Gatunek ujęto w Załączniku I CITES. IUCN po raz pierwszy odniosło się do gatunku w 2008, zauważając jednak brak odpowiednich danych wystarczających do klasyfikacji. Status DD podają dalej w 2013 Schwitzer et al. w Handbook of the Mammals of the World. Podają jednocześnie, że rok wcześniej IUCN/SSC Lemur Red-Listing Workshop oceniło go jako krytycznie zagrożony. Status ten przyjęło w 2014 IUCN. W 2018 złagodziło klasyfikację na zagrożony. IUCN wskazuje tutaj ograniczony i pofragmentowany zasięg występowania gatunku, postępującą degradację zajmowanych przez niego siedlisk. Szacuje się, że w ciągu trzech kolejnych pokoleń liczebność spadnie o przynajmniej 40%. Do zagrożeń IUCN zalicza polowanie przez człowieka, tym groźniejsze że lepilemur samotny nie ucieka przez człowiekiem, a także uprawy konopi na marihuanę. Nie trzyma się go w niewoli.

Przypisy 

Lepilemurowate
Ssaki Madagaskaru
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2006 roku